

Patronyme 
 Anna Bell Peaks, actrice pornographique américaine.

Sport 
 La Peaks Ice Arena est une patinoire située à Provo, dans l'Utah, construite à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de 2002.
 Le Five Peaks Challenge est un défi consistant à gravir et descendre les points culminant de l'Angleterre, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse et du pays de Galles au Royaume-Uni, ainsi que de l'Irlande en 48 heures.

Divers 
 Le Peaks of Otter Lake est un lac de barrage américain dans le comté de Bedford, en Virginie. 
 Sun Peaks est une station de sports d'hiver canadienne.

Voir aussi